Iphiklos () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Iphiklos (Sohn des Phylakos), Gemahl der Klymene
 Iphiklos (Sohn des Thestios), Teilnehmer an der Kalydonischen Jagd und dem Argonautenzug
 Iphiklos (Sohn des Idomeneus) von Kreta
 Iphiklos (Dorer), belagerte den Phalontos
 Iphiklos (Läufer), bei den Leichenspielen zu Ehren des Amarynkeus von Nestor besiegt
 eine Schreibvariante von Iphikles (Sohn des Amphitryon)

Außerdem:
 (43706) Iphiklos, ein Asteroid